Vága ist der

 ungarische Ortsname von Váhovce in der Slowakei
 färöischer Ortsname der dänischen Gemeinde Vágar auf den Färöer

Siehe auch:
 Vaca
 Vacca
 Vaga